Biatoridium är ett släkte av lavar. Biatoridium ingår i klassen Lecanoromycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Biatoridium